arianie – zwolennicy arianizmu, doktryny teologicznej Ariusza (zm. 336)
 arianie – potoczna nazwa braci polskich, wspólnoty powstałej w latach 1562–1563
 Arianie – polski zespół muzyczny założony w 1969 roku